Joaquín Aguirre puede referirse a:

Joaquín Aguirre Santellán, jugador de fútbol uruguayo.
Joaquín Aguirre de la Peña, político y catedrático español.
Joaquín Aguirre Bellver, periodista y escritor español.
Joaquín Aguirre Lavayén, escritor, empresario, diplomático e inventor boliviano.
Joaquín Aguirre Luza, jugador de fútbol peruano.